Effodeildin 2014 var den 72:a säsongen av högstaligan i fotboll på Färöarna.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Källor
Faroesoccer.com

2014 på Färöarna
Fotbollssäsongen 2014
2014